William Culbertson ist der Name folgender Personen:

* William Constantine Culbertson (1825–1906), US-amerikanischer Politiker
 William Smith Culbertson (1884–1966), US-amerikanischer Diplomat
 William Wirt Culbertson (1835–1911), US-amerikanischer Politiker